Miejscowości w USA:
 Albert Lea – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Freeborn
Gminy w USA:
 Albert Lea (ang. Albert Lea Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Freeborn